Wiktor Krjukow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Krjukow (Fußballspieler) (* 1990), kasachischer Fußballspieler